ФИБА Лига шампиона 2019/20. () je 4. сезона клупског кошаркашког такмичења у Европи, под покровитељством ФИБА Европа.

Учесници

Прво коло квалификација 
Парови играју по две утакмице (на домаћем и гостујућем терену), а о победнику двомеча одлучује збирна кош разлика. Тимови који су се на жребу нашли у групи повлашћених имају предност играња друге утакмице на домаћем терену. У овом колу се не могу састати клубови из исте земље. Прве утакмице су игране 17. септембра, а реванши 20. септембра 2019. године.

Друго коло квалификација 
Парови играју по две утакмице (на домаћем и гостујућем терену), а о победнику двомеча одлучује збирна кош разлика. Тимови који су се такмичењу прикључили тек од овог кола имали су предност играња друге утакмице на домаћем терену. У овом колу се не могу састати клубови из исте земље. Прве утакмице су игране 26. септембра, а реванши 29. септембра 2019. године.

Групна фаза 
Жреб за групну фазу ФИБА Лиге шампиона обављен је 4. јула 2019. у Женеви.

Групна фаза играће се од 15. октобра 2019. до 5. фебруара 2020. године.

Група А 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Б 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Ц 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Д 

Домаћини су наведени у левој колони.

Осмина финала 
Парови играју серије на две добијене утакмице. Тимови који су били боље пласирани у групној фази имају предност играња прве и треће утакмице на свом терену. Прве утакмице су игране 3. и 4. марта, друге 10. и 11. марта, а евентуалне треће 17. и 18. марта 2020. године.

Четвртфинале 
Парови играју серије на две добијене утакмице. Тимови који су били боље пласирани у групној фази имају предност играња прве и треће утакмице на свом терену.

Фајнал фор 
Завршни турнир четворице (Фајнал фор) ће ове сезоне бити одигран у мају 2020. године.

Полуфинале

Утакмица за треће место

Финале

Појединачне награде

Најкориснији играчи кола и фаза плеј-офа

Годишње награде

Види још 
 Евролига у кошарци 2019/20.
 Еврокуп у кошарци 2019/20.

Спољашње везе 
 Званични веб-сајт

Сезоне ФИБА Лиге шампиона
Сезона 2019/20. у европској кошарци